Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але знялась через травму плеча.

Каролін Гарсія виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 7–6(9–7), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tianjin Open, одиночний розряд
2018